Balajnac est un toponyme qui peut désigner :

Balajnac, un village de la municipalité de Despotovac, dans le district de Pomoravlje ;
Balajnac, une localité de la municipalité de Merošina, dans le district de Nišava.